Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Mężczyzn 2018 – trzecie mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w hierarchicznie ułożonych dywizjach w dniach 5 maja – 2 września 2018 roku w Poniewieżu i Ostrzyhomiu.

Mistrzem Europy została po raz pierwszy reprezentacja Francji zyskując tym samym awans do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2018, w zawodach Trophy zwyciężyła zaś Szwajcaria.

Informacje ogólne 
Zespoły zostały rozstawione według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Miejsce Anglii, Szkocji i Walii zajęła wspólna drużyna Wielkiej Brytanii, nie zaproszono także zespołów spoza Europy. Zawody były także europejską kwalifikacją do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2018, z awansem przewidzianym dla jego triumfatora, z tego powodu zostały one rozegrane w maju, a nie tradycyjnie we wrześniu. Szesnastozespołowy turniej mistrzowski został zatem rozegrany 5–6 maja, zaś czternastozespołowe zawody w niższej dywizji 1–2 września 2018 roku. Każda z uczestniczących reprezentacji liczyła maksymalnie dwunastu zawodników urodzonych w latach 2000–2001.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Czołowe dwa zespoły z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów, pozostałe walczyły zaś o Bowl. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty miały być ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej, organizowana miała być dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Wszystkie mecze, także finałowe, składały się z dwóch siedmiominutowych części.

Obydwa turnieje były transmitowane w Internecie.

Championship

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2018
2018 w rugby union
2018 na Litwie
2018 na Węgrzech
Rugby union na Litwie
Rugby union na Węgrzech
Sport w Poniewieżu
Ostrzyhom